Рашевщина () — урочище, расположенный на территории Новозаводского района Чернигова. Площадь — 1,5 га. Согласно изданию «Чернігівщина: Енциклопедичний довідник» именуется как Черниговская Швейцаровка.

История 
...Усадьба была со многими оврагами, очень живописная... Со стороны шоссе был виден кусочек нашей усадьбы, пожалуй, самый красивый. В долине был пруд, к нему спускалась еловая аллея, и к самой воде подходила лестница. Вокруг пруда шли террасы. Растения на них были так подобраны, что все время что-то цвело, было много роз. А на горке беседка "Ласточкино гнездо”. На этом склоне были подобраны деревья по цвету осенних листьев. Темные сосны и ели, на их фоне желтые березы и клены...

Во время Великой Отечественной войны: в период оккупации Чернигова 1941—1943 годы в урочище были расстреляны люди, перепохороненные в урочище Яловщина. 

В урочище планируется создание арт-сада имени Ивана Рашевского.   

Согласно концепции развития озеленения города Чернигова на 2012-2025 годы, предполагается реконструкция зелёной зоны и благоустройства по проспекту Мира 116А под «Сад Мартына Небабы».

Описание 
Урочище расположено на правом склоне балки реки Черторыйка — между Швейцаровкой, Красным Хутором и микрорайоном Боевая — западнее перекрестка проспекта Мира и улицы Елены Билевич. 

Здесь был (ныне утрачен) памятник истории Дом Рашевского (проспект Мира, 116) с охранным №3459. Усадьба принадлежала художнику и скульптору Ивану Рашевскому. Дом был разрушен в 2000-е годы.

Природа 
Природа урочища представлена хвойными и лиственными породами деревьев.

Примечания

Ссылки 
 Генеральний план розвитку м.Чернігова. Пояснювальна записка (том 1). 
 УДК 581:712.27 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕНДРОФЛОРИ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА ЧЕРНІГОВА Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія, Випуск 33, 2012: 64-70  © Потоцька С.О., 2012